Men at Work steht für:

 Men at Work (Band), australische Rockband
 Men at Work (1990), US-amerikanische Filmkomödie
 Men at Work (2006), iranischer Spielfilm
 Men at Work (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (2012–2014)
 Men at Work (Spiel), Geschicklichkeitsspiel von Rita Modl